Muhàmmad Said Paixà d'Egipte, sobirà egipci 1854-1863
 Muhàmmad Said Paixà, primer ministre 1910-1914 i 1919